maczużnik (Cordyceps) – rodzaj grzybów
 maczużnik (Sphinctrina) – rodzaj grzybów
 maczużnik osi (Ophiocordyceps sphecocephala) – gatunek grzybów